Бомбон може да се односи на:
Бомбона, сладак прехрамбени производ
Бомбон (Сена и Марна), насеље у Француској у департману Сена и Марна
Бомбон (филм), аргентински филм